Бенбен:

 Бенбен — холм, который появился из первичных вод Нуна (мифологии египтян).
 Бенбен, Брайан (род. 1956) — американский актёр, муж Мэделин Стоу.